Га́утинг () — коммуна в Германии, в земле Бавария.

Подчиняется административному округу Верхняя Бавария. Входит в состав района Штарнберг. Население составляет 20 687 человек (на 31 декабря 2020 года). Занимает площадь 50,38 км². Официальный код — 09 1 88 120.

Знаменитые жители 
 Теодор фон Халльберг-Бройх, известный также как «Гаутингский отшельник», основатель коммуны Халльбергмос
 3 февраля 1935 в возрасте 76 лет здесь скончался Хуго Юнкерс.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальная страница

Города Баварии